Садо́вое — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области. Входит в состав Красноярского сельского поселения.

История 
В 1946 году Баллетен был переименован в посёлок Садовое.

Население

Примечания 

Населённые пункты Озёрского района (Калининградская область)